Die letzten Tage steht für:

 Die letzten Tage der Menschheit, Tragödie von Karl Kraus (1915 bis 1922)
 Die letzten Tage Europas, Buch von Henryk M. Broder (2013) 

Filme:
 Die letzten Tage (1998), US-amerikanischer Dokumentarfilm von James Moll
 Die letzten Tage (2006), deutscher Kurzfilm von Oliver Frohnauer 
 Die letzten Tage von Byzanz, französischer Stummfilm von Louis Feuillade (1913)
 Die letzten Tage von Eden, US-amerikanischer Film von John McTiernan (1992)
 Die letzten Tage der Emma Blank, niederländischer Film von Alex van Warmerdam (2009)
 Die letzten Tage des Parvis K., deutscher Film von Henrik Peschel (2013)
 1914, die letzten Tage vor dem Weltbrand, deutscher Film von Richard Oswald (1930) 
 Hitler – Die letzten zehn Tage, britisch-italienischer Film von Ennio De Concini (1973)
 Mussolini – Die letzten Tage, italienischer Film von Carlo Lizzani (1974)
 Beresina oder Die letzten Tage der Schweiz, Film von Daniel Schmid (1999)
 Sophie Scholl – Die letzten Tage, deutscher Film von Marc Rothemund (2005)
 Final Days – Die letzten Tage der Menschheit, US-amerikanischer Film von Robert Lieberman (2006)
 Grounding – Die letzten Tage der Swissair, Schweizer Film von Michael Steiner und Tobias Fueter (2006)

Siehe auch:
 Die letzten Tage von Pompeji (Begriffsklärung)
 Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, Glaubensgemeinschaft
 Der letzte Tag
 The Last Days